Viișoara se poate referi la una din următoarele:

 Localități din România:
 Viișoara, Argeș
 Viișoara (Ștefan cel Mare), Bacău
 Viișoara (Târgu Trotuș), Bacău
 Viișoara, Bihor, reședința comunei cu același nume
 Viișoara, Bistrița-Năsăud
 Viișoara, Botoșani, reședința comunei cu același nume
 Viișoara Mică, Botoșani
 Viișoara, Cluj, reședința comunei cu același nume
 Viișoara, Constanța
 Viișoara, Dâmbovița
 Viișoara, Dolj
 Viișoara-Moșneni, Dolj
 Viișoara, Mureș, reședința comunei cu același nume
 Viișoara, Neamț
 Viișoara, Satu Mare
 Viișoara, Teleorman, reședința comunei cu același nume
 Viișoara, Vâlcea
 Viișoara (Viișoara), Vaslui, reședința comunei cu același nume
 Viișoara (Todirești), Vaslui
 Viișoara (Vaslui), Vaslui
 Viișoara (Păunești), Vrancea
 Viișoara (Vidra), Vrancea
 Localități din Republica Moldova
 Viișoara - sat în raionul Glodeni, reședința comunei cu același nume
 Viișoara - sat în cadrul comunei Purcari din raionul Ștefan Vodă
 Viișoara - sat în raionul Edineț

Vezi și 
 Comuna Viișoara (dezambiguizare)
 Viile (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova